Malcolm Island ist der Name folgender Inseln:

 Malcolm Island (British Columbia) in der Königin-Charlotte-Straße, British Columbia, Kanada
 Malcolm Island (Saskatchewan) im Reindeer Lake, Saskatchewan, Kanada
 Malcolm Island (Western Australia) vor Western Australia

Malcolm Island steht für:

 Malcolm Island (Flugplatz) auf Hydichuk Island, Saskatchewan, Kanada